

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Niemstów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Niemstów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów